L'équipe de Belgique olympique de football participe à son  tournoi de football aux Jeux olympiques lors de l'édition de 2008 qui se tient en Chine à Pékin, du  au . Lors de ce tournoi, quatre-vingts ans après leur dernière participation, les Diablotins terminent à la quatrième place.

Phase qualificative

Tour de qualification 
Du  au

Groupe 4

Matchs de barrage 
 Matchs disputés les 7 et 

|}

Phase finale 
La phase finale a eu lieu aux Pays-Bas entre le 10 et le .

Groupe A

Demi-finale 

Les Diablotins sont qualifiés pour les JO 2008 à la suite de leur demi-finale au championnat d'Europe espoirs 2007.

Tournoi olympique

Tour préliminaire

Groupe C

Quart de finale

Demi-finale

Troisième place

Effectif

Liens internes 
 Football aux Jeux olympiques
 Football aux Jeux olympiques d'été de 2008

2008
Football en Belgique en 2008
Football aux Jeux olympiques d'été de 2008
Délégation aux Jeux olympiques d'été de 2008